Der Name Viuz bezeichnet verschiedene Ortschaften:

 Viuz-en-Sallaz, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 Viuz-la-Chiésaz, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 einen Ortsteil der Gemeinde Faverges im französischen Département Haute-Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Chindrieux im französischen Département Savoie
 Viuz, historische Schreibweise von Vieu, Gemeinde im französischen Département Ain